Le nom anglais , emprunté au français  et au vénitien , désigne la circulation de véhicules ou de piétons, ou de données sur un réseau informatique. Ce sens a été repris par le mot français.

Il peut désigner :
 Traffic, un film américain de Steven Soderbergh ;
 Traffic, une mini-série de Stephen Hopkins, qui fait suite au film de Soderbergh ;
 Traffic, un groupe de rock, avec Steve Winwood, Jim Capaldi, Chris Wood, et Dave Mason ;
Traffic, un album du groupe éponyme ;
 Traffic, un jeu vidéo pour Amstrad CPC ;
 Traffic, une chanson de Bernard Lavilliers ;
 Traffic, un single du DJ néerlandais Tiësto ;
 TRAFFIC, un groupe de parties prenantes, initié par le WWF et luttant contre le trafic de certains animaux et végétaux menacés ;
 Traffic, le nom de deux transbordeurs de la  :
 Le Traffic (I) en service de 1873 à 1955 ;
 Le Traffic (II) en service de 1911 à 1941.

Voir aussi Human Traffic, un film de Justin Kerrigan.

Références 

Homonymie de titre